Centraal station (CS), het belangrijkste station van een stad
 Chef-staf
 Cities: Skylines, Een singleplayer stedenbouwsimulatiespel.
 CS als ISO 3166-1 landcode:
  (1918-1992)
  (2003-2006)
 Castle Strike, een real-time strategy computerspel
 Christelijk-Sociale Partij (Oostenrijk), een Oostenrijkse partij voor de Tweede Wereldoorlog
 Counter-Strike, een mod voor Half-Life
 Credit Suisse, een Zwitserse financiële dienstverlener
 CS-gas of 2-chloorbenzylideenmalonnitril, een soort traangas
 cs (digraaf), de lettercombinatie 'au' zoals die onder meer in het Hongaars voorkomt

 Cum suis of cum sociis (c.s.), met de zijnen of met zijn deel- of lotgenoten, zie Lijst van Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen#C
 Cesium (Cs), een scheikundig element
 .cs, het voormalige internetlandcode topleveldomein van Tsjecho-Slowakije, was gereserveerd voor Servië en Montenegro
 Tsjechisch, met cs als taalcode volgens ISO 639-1